Bengalese – che è attinente al Bengala o al Bangladesh
Lingua bengalese – lingua indoaria